Out of This World ("fuori da questo mondo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Donne indiavolate (Out of This World) – film del 1945 diretto da Hal Walker
 Out of This World – documentario del 1954 di Lowell Thomas

Letteratura 
 L'uomo che vedeva gli atomi (Out of This World) – romanzo di Murray Leinster del 1958
 Via da questo mondo (Out of This World) – romanzo di Graham Swift del 1988

Musica 
 Out of This World – album easy listening di The Richard Marino Orchestra del 1960
 Out of This World – album di Pepper Adams e Donald Byrd del 1961
 Out of This World – album dei The Moody Blues del 1979
 Out of This World – traccia dell'album In My Head dei Black Flag del 1985
 Out of This World – album degli Europe del 1988
 Out of This World – traccia dell'album Afraid of Sunlight dei Marillion del 1995 
 Out of This World – album di Maureen McGovern del 1996
 Out of This World – album di Bob Brookmeyer del 1998
 Out of This World – singolo dei The Cure del 2000, dall'album Bloodflowers
 Out of This World – traccia dell'album Golden State dei Bush del 2001 
 Out of This World – traccia dell'album Aurora Consurgens degli Angra del 2006, dedicata a Marcos Pontes, il primo astronauta brasiliano
 Out of This World – traccia dell'album In10sity dei Pink Cream 69 del 2007
 Out of This World – traccia dell'album Jonas Brothers dei Jonas Brothers del 2008

Teatro 
 Out of This World – musical di Cole Porter del 1950

Televisione 
 Out of This World – serie televisiva britannica di fantascienza del 1962.
 Cose dell'altro mondo (Out of This World) – serie televisiva statunitense andata in onda dal 1987 al 1991.
 Out of This World – episodio della serie animata Allacciate le cinture! Viaggiando si impara del 1994

Videogiochi 
 Another World (Out of This World negli Stati Uniti) – videogioco del 1991 per molte piattaforme
 Out of This World – videogioco del 1987 per home computer